Харбала:

 Харбала — село, Верхневилюйский улус, Якутия
 Харбала 1-я — село в Чурапчинском улусе, Якутия
 Харбала 2-я — село в Чурапчинском улусе, Якутия